Крик Василь Овсійович (; нар. 22 травня 1937, село Пустовіти, Київської область, Українська РСР, СРСР — † 7 квітня 2017, Миронівка, Київської область, Україна) — зодчий, український новатор сільськогосподарського виробництва, голова Пустовітської сільської Ради (1974—1977), голова колгоспу ім. Івана Франка (1977—1993), Миронівського району Київської області., заступник голови РДА по сільському господарству (1993—1997), Миронівського району Київської області.

Біографія 
Народився 22 травня 1937 року в простій селянській сім'ї Овсія Тодосьовича та Оксани Варфоломіївни Крик.

Батько — Крик Овсій Тодосьович (1903 — 9 квітня 1957), працював різноробом в колгоспі, та був майстром на всі руки, клав печі, будував будинки, ремонтував все кухонне начиння, шив взуття та інше.

Мати — Крик Оксана Варфоломіївна (20 лютого 1908 — 11 вересня 1994), працювала в колгоспі на полі.

Василь Овсійович, був найменшим в сім'ї. В родині зростало ще троє синів та донька.

Микола (1926 р.н. — 1991 †), Іван (1928 р.н. — 2002 †), Марія (1932 р.н. — 1934 †) померла під час голодомору, Володимир (1933 р.н. — 1998 †)

В 1958 році Василь Овсійович одружився з Ніною Андріївною Онучак (Крик) (1939—1996). Дружина у віці 42 років захворіла тяжкою формою діабету, а пізніше раком легень та на 57 році пішла з життя.

Після смерті дружини, Василь Овсійович декілька разів намагався створити сім'ю, але такої, як Ніна, так і не зміг знайти.

В шлюбі з Ніною Андріївною народилося троє дітей:

 Син Валерій ( 1959 †), прожив 2 місяці та помер від пневмонії.
 Донька Віра ( 1960)
 Онук Сергій ( 1982)
 Правнучка Марія ( 2006)
 Онук Максим ( 1985)
 Правнук Макар ( 2016)
 Донька Валентина (нар. 1966)
 Онук Денис ( 1990)
 Правнучка Христина ( 2020)
 Онучка Дарина ( 1992)

На початку Другої Світової Війни, в 1941 році, Василю було 4 роки. Але прихід німців в рідне село, їхнє відношення до односельчан закарбувалось в його пам'яті. Дуже детально та яскраво, цей період життя, Василь Овсійович описує в своїй книзі «Моє життя Пустовіти», яка побачила світ у 2014 році.

В 1954 році Василь Овсійович вступив до гірничо-промислової школи ФЗН № 39 шахти 5/6 ім. Дімітрова (зараз Центральна) в селищі міського типу Дімітров (з 2016 року Мирноград), що в Донецькій області. По закінченню навчання залишився працювати на шахті, але тяжка хвороба батька змусила повернутися до рідного села.

Спочатку працював слюсарем газової печі Миронівського цукрозаводу, а вже в 1957 році повернувся до колгоспу і з того часу працював на різних роботах — різноробом, водієм, та будівельником.

1966—1971 рр. перша керівна посада — завідувач ремонтної майстерні, голова Профспілкового комітету працівників колгоспу ім. Івана Франка;

1966—1971 рр. — навчання на заочному відділенні Таращанського технікуму механізації сільського господарства.

В 1970 році прийнятий до лав КПРС

1971—1974 рр. — заступник голови колгоспу по тваринництву та заступник секретаря парторганізації колгоспу імені Івана Франка;.

1972—1978 рр. — навчання на заочному відділенні Вищої партійної школи при ЦК КПРС;

1974—1977 рр. — Голова виконкому Пустовітської сільської Ради;

20 квітня 1977 — 01 липня 1992 рр. — Голова колгоспу ім. Івана Франка села Пустовіти Миронівського району Київської області;

01 липня 1992 — 27 липня 1997 рр. — заступник голови Правління державної адміністрації, Начальник Управління сільського господарства Миронівського району Київської області;

1997—2002 рр. — голова колгоспу в селах Тептіївка та Москаленки Богуславського району Київської області;

2002—2006 рр. — керівник сільськогосподарського кооперативу «Відродження» села Пустовіти Миронівського району, Київської області;

З 2006 року до кінця життя (07 квітня 2017 року) працював на добровільних засадах в Миронівській районній організації ветеранів України.

Досягнення 
За часів керівництва Василя Овсійовича в селі Пустовіти, спочатку 3 роки головою сільської Ради, а потім 15 років головою місцевого колгоспу було чимало зроблено, а саме:
 Відреставрований старовинний голландський млин Кузьми Дриги;
 09 травня 1989 року відкрито пам'ятник жертвам голодомору — перший в Миронівському районі та на Київщині, за проектом В. О. Крик; 
 Зведено пам'ятник загиблим воїнам у Другій Світовій Війні;
 Збудовано фельдшерсько-акушерський пункт (автор проекту В. О. Крик);
 Збудовано поштове відділення (автор проекту В. О. Крик);
 В 1977 році побудовано нову школу;
 Відреставроване та перероблене приміщення старої школи під дитячий садочок (автор В. О. Крик);
 В 1984 році створено народний хор «Радість», за ініціативи В. О. Крик;
 В 1985 році збудовано культурно-спортивний комплекс в селі Пустовіти (детально про це в книзі «Моє життя Пустовіти»);
 В 1989 році був заснований будинок «ВЕТЕРАН» перший в районі будинок для літніх людей — організатор В. О. Крик;
 Газифікація (детально про це в книзі «Моє життя Пустовіти») та телефонізація (400 телефонних номерів) села Пустовіти;
 Повністю заасфальтовано вулиці села;
 Встановлено пам'ятник воїну-афганцю Василю Галіченко, який не повернувся з війни в Афганістані;
 За проектами В. О. Крик побудовано десятиквартирний, двоповерховий, двоквартирний будинки та ціла вулиця для молодих спеціалістів колгоспу ім. Івана Франко;
 9 жовтня 1995 року, освячено новозбудований храм Іоана Богослова в селі Пустовіти (архітектор храму — В. О. Крик) (детально про це в книзі «Моє життя Пустовіти»)

Нагороди 
 Орден Трудового Червоного Прапора (1971)
 Орден Дружби Народів (8 серпня 1991)